K90 ou K.90 peut faire référence à :
 K90, une épreuve olympique du petit tremplin en saut à ski ;
 K.90 (Kyrie en ré majeur pour chœur à quatre voix et orgue), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Malabsorption intestinale, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 90, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres